Сульфид германия(IV) — бинарное неорганическое соединение металла германия и серы с формулой GeS, белые кристаллы, плохо растворимые в воде.

Получение 

 Сплавление германия и серы:

 Пропускание сероводорода над оксидом германия:

 Пропускание сероводорода через раствор хлорида германия в концентрированной соляной кислоте:

Физические свойства 

Сульфид германия(IV) образует белые кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа F dd2, параметры ячейки a = 1,166 нм, b = 2,234 нм, c = 0,686 нм, Z = 24.

Плохо растворим в воде.

Химические свойства 

 Медленно гидролизуется водой (быстрее кипящей):

 Реагирует с кислотами:

 Реагирует с щелочами:

 Сульфид-ион окисляется кислородом и концентрированной азотной кислотой:

 Восстанавливается водородом:

 и металлическим германием в инертной атмосфере:

 Переводится в раствор сульфидами щелочных металлов:

Литература 
 
 
 
 
 

Германий
Халькогениды германия
Соединения германия по алфавиту